Osoby o tym nazwisku:
 Hans Siegl – niemiecki żużlowiec
 Horst Siegl – czeski piłkarz 
 Siegrun Siegl – niemiecka lekkoatletka